777 rok naszej ery
 777 rok przed naszą erą
 777 – liczba naturalna
 777 – wieżowiec w centrum Los Angeles (Kalifornia)
 777 – trasa koncertowa Rihanny
 777 (Gutemberga) – planetoida
 777 – album Jasona Derula

Zobacz też